Золотухи — название населённых пунктов:

Россия 
 Золотухи — деревня в Западнодвинском районе Тверской области.

Украина 
 Золотухи — село в Оржицком районе Полтавской области.